A Tentamon (t3-n.t-ỉmn; „Ámonhoz tartozó”) ókori egyiptomi női név. Férfi változata: Penamon. Híres viselői:

 Tentamon hercegnő, XVIII. dinasztia; IV. Thotmesz lánya
 Tentamon királyné, XX. dinasztia; valószínűleg XI. Ramszesz felesége
 Tentamon hercegnő-királyné, XXI. dinasztia; Neszubanebdzsed felesége, valószínűleg XI. Ramszesz lánya

Források 

Ókori egyiptomi nevek